danaida – przyrząd do pomiaru natężenia przepływu cieczy
 Danaida (Danaidy) – w mitologii greckiej każda z pięćdziesięciu córek Danaosa
 Danaida (Danais) – w mitologii greckiej jedna z nimf

Zobacz też 

 Danae – strona ujednoznaczniająca
 danaid wędrowny (Danaus plexippus) – motyl z rodziny rusałkowatych i podrodziny danaidowatych